Сарос 132 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 13 серпня 1208 і досягла кільцеподібних затемнень 17 березня 1569 року. Гібридне затемнення трапиться в цій серії двічі: 23 березня 2164 та 3 квітня 2182 року. Стадія повних затемнень триватиме від 14 квітня 2200 до 19 червня 2308 року. Серія закінчиться частковим затемненням 25 вересня 2470 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 2 хвилини 14 секунд 27 травня 2272 та 8 червня 2290 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 132 на сайті НАСА

Сарос